Obléhání Bělehradu osmanskými Turky může označovat několik historických událostí.

 Obléhání Bělehradu v roce 1456
 Obléhání Bělehradu v roce 1688